Азербайджан дебютира в песенния конкурс на Евровизия през 2008 г. и оттогава участва без прекъсване.

Страната побеждава на Евровизия 2011 с песента „Running Scared“ на дуета „Ел и Ники“.

Това дава право тя да стане домакин на конкурса Евровизия 2012, проведен в столицата Баку.

Участия

Гласуване 
Азербайджан е дал най-много точки на:

Азербайджан е получил най-много точки от: